

Sigle 
 Still Loving You  – utilizzato per SMS

Codici 
 SLY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Salechard (Russia)
 sly – codice ISO 639-3 della lingua selayar

Letteratura 
 Sly (Sly) – romanzo di Banana Yoshimoto del 1996

Musica 
Sly  – opera di Ermanno Wolf-Ferrari
 Sly  – singolo dei Massive Attack del 1994
 Sly  – singolo dei The Cat Empire del 2005, estratto dall'album Two Shoes
 Sly  – rapper italiano membro degli ATPC
 Sly  – traccia dell'album Sting in the Tail degli Scorpions del 2010
 S.L.Y. – traccia dell'album Atomic Roooster degli Atomic Rooster, anno 1970

Videogiochi 
 Sly  – serie di videogiochi

Altro 
 Sly – diminutivo di Sylvester, corrispondente al nome proprio italiano Silvestro
 Sly – soprannome dell'attore statunitense Sylvester Stallone
 Sly (Sylvester Igboun) – calciatore nigeriano